Quinze-Juillet ou XV-Juillet ou 15-Juillet, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 
15 juillet,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 
Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 
En France, les événements concernés sont :

 le  : Fusion de Meroux dans le Territoire de Belfort, avec la commune voisine de Moval ; fusion qui fut ensuite annulée au .
 le  : Exécution des Résistants du groupe de Loguivy par l'occupant allemand, à Pommerit-le-Vicomte dans les Côtes-d'Armor.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, sur la page :

Graphies en langue étrangère 
De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :

 En espagnol, « 15 de Julio » ou « Quince de Julio »
 Au Mexique : événement non connu;
 « (Calle) 15 de Julio », à Monterrey, dans l'État de  Nuevo León.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième du mois est en lettres

Néant
Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième du mois est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
15